Дурневка — название населенных пунктов в России:

 Дурневка — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Дурневка — до 1961 г. название села Новая Жизнь в Сосковском районе Орловской области.

См. также 

 Дурновка